Торрес-дель-Пайне () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Торрес-дель-Пайне — национальный парк в Чили.
 Торрес-дель-Пайне — коммуна в Чили.